Kurhotel Fürstenhof steht für
 Kurhotel Fürstenhof (Blankenburg)
 Hotel Fürstenhof (Eisenach)
 Hotel Fürstenhof (Bad Kissingen)
 Kurhotel Fürstenhof (Bad Kudowa), Kudowa-Zdrój